Choetoe (rivier), een rivier in de Russische kraj Chabarovsk
 Choetoe (plaats), een plaats aan deze rivier en aan de Baikal-Amoerspoorweg